Miejscowości w USA:
 Cape Vincent – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Cape Vincent – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Cape Vincent (ang. Cape Vincent Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson